Igreja de São Paio pode referir-se a:

 Igreja de São Paio de Merelim
 Igreja de São Paio de Arcos de Valdevez

Desambiguação